Иван Фёдорович Карпов Меньшой (?—1554) — воевода и окольничий во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из дворянского рода Карповы, ветвь Рюриковичи. Третий сын Фёдора Ивановича Карпова. Имел братьев: Ивана Большого, Долмата и Василия Фёдоровичей.

Биография 
В феврале 1547 года в день бракосочетания царя Ивана Грозного и Анастасии Романовны Юрьевой-Захарьиной в свадебном поезде нёс вторым царицын каравай. В 1549 году второй воевода в Рязани, а после для приготовления к Казанскому походу Ертаульного полка стоял вторым воеводою во Владимире. В 1550 году пожалован в окольничие.    В апреле 1551 года послан к Казани вторым воеводой Передового полка судовой рати, в мае на свадьбе двоюродного брата царя — князя Владимира Андреевича с Евдокией Александровной Нагой у Государя за столом в окольничем месте сидел, после послан в поход третьим воеводою Ертаульного полка под Казань и стоял с турами, с другими воеводами возвели царя Шигалея на казанское ханство, в июле участвовал в государевом походе к Коломне против крымцев. 

Умер в 1554 году.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Карпов Иван Фёдорович Меньшой. стр. 145.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Фоминские и Березуйские. Глава 33. стр. 123-124. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
 Разрядная книга 1475-1598 гг. АН СССР. Институт истории. М. Изд. Наука. 1966 г.

Иван